Peter’s Progress («Путешествие Питера») — шестнадцатая (заключительная) серия седьмого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 17 мая 2009 года на канале FOX.

Сюжет 
Кливленд представляет друзьям свою кузину с Ямайки — экстрасенса и прорицательницу Мадам Клод. Та немедленно, прямо в баре, демонстрирует своё искусство, и объявляет, что Питер Гриффин в прошлой жизни был Гриффином Питерсоном — основателем Куахога.

Англия, «1670 или 1760 год». Молодой человек по имени Гриффин Питерсон делает предложение своей избраннице — Леди Редбуш (Лоис), и та соглашается.

В этом же городе находится резиденция жестокого и безжалостного короля Англии Стюарта III (Стьюи), скучающего в своём замке. Он отправляется на прогулку в город. Случайно король видит Леди Редбуш, и решает жениться на ней, а Гриффина сослать куда-нибудь подальше. Прямо в день свадьбы Стюарт отправляет Гриффина на покорение Нового Света, а Леди Редбуш говорит, что он умер, и вскоре сам ведёт красавицу под венец.

Через несколько месяцев Гриффин и остальная команда достигают берегов Америки, и основывают поселение Куахог, которое очень быстро становится процветающим городом. Вскоре Гриффин находит себе там жену: Леди Браунбуш (Мег).

Тем временем Леди Редбуш никак не может забыть Гриффина (да и секса со Стюартом у неё так и не было — он ищет любой предлог, чтобы отказаться от него), и тогда придворный шут, несмотря на страх смертной казни, рассказывает ей правду. Вскоре они вдвоём сбегают и отправляются к Гриффину. Влюблённые встречаются, и Гриффин убивает Леди Браунбуш, «чтобы избежать муторной и долгой процедуры развода».

Пропажу своей жены король замечает лишь спустя полгода и возглавляет погоню за ней. Стюарт со своей армией врывается в мирный Куахог и находит беглянку с Гриффином. Гриффин и Стюарт решают определить права на обладание Леди Редбуш и Куахогом в «конкурсе талантов». Король Англии пересказывает публике остроты, услышанные им от своего придворного шута, а Гриффин устраивает ультра-современное музыкальное шоу. Последний, конечно же, побеждает, и король Стюарт оставляет их жить спокойно.

Создание 
 Автор сценария: Уэллесли Уайлд
 Режиссёр: Брайан Айлс
 Композитор: Рон Джоунс
 Приглашённые знаменитости: , Джош Рэднор, Джейсон Сигел и Нил Харрис — все камео, из сериала «Как я встретил вашу маму».
Премьеру эпизода посмотрели 4,3 % американских семей; в момент трансляции премьеры 7 % телевизоров США были переключены на канал FOX.

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название сочинения английского писателя Джона Баньяна «Путешествие Пилигрима» () (1678).
 Питер упоминает «одинокий автоответчик Алана Рикмана».
 Питер заявляет Мадам Клод, что «голос у неё, как у краба из „Русалочки“». Сама эта женщина — пародия на экстрасенса и медиума Мисс Клео.
 Куагмир называет Мадам Клод Крутым виражом ().
 Питер произносит «Не думаю, что в этой чёрной сумке есть что-нибудь для меня» (Oh, I don’t think there’s anything in that black bag for me) — это фраза Дороти из фильма «Волшебник страны Оз».
 Горожане исполняют песню, пародирующую «The Ballad of Rockridge» из фильма «Сверкающие сёдла». Во время исполнения можно заметить Мадонну, отмечающую своё 16-летие.
 Восклицание безымянной женщины «Я за него не голосовала!» (I didn’t vote for him!), обращённое к королю Стюарту — пародия на фильм «Монти Пайтон и Священный Грааль».
 В церкви с королём Стюартом здоровается Гарри Макэфи — главный герой фильма «Пока, пока, птичка» («Bye Bye Birdie»).
 Выступление Гриффина на «Шоу талантов» — пародия на фильм «Месть полудурков».
 Гриффин восхищён, что «его отделяют 290 лет от фильмов Кевина Смита». Следовательно, действие эпизода происходит в 1700—1720 годах. При этом нам сообщается, что на дворе «1670 год, или 1760, какая разница?».
 Монолог короля Стюарта прерывает анонс сериала «24 часа», что очень его злит. В течение эпизода ещё несколько раз будут возникать анонсы различных (несуществующих) передач, которые будут бесить персонажей.

 Питер заявляет о существования Дня Мартина Лютера, что является пародией на реально существующий День Мартина Лютера Кинга.
 Куагмир протестует против того, что Питер в прошлой жизни основал Куахог. Он сообщает прорицательнице общепринятую версию основания их города: Майлс «Пустомеля» Маскет и Волшебная Устрица заложили Куахог.

См. также 
 Список монархов Британских островов
 Колонизация Америки

Ссылки

Примечания 

Серии «Гриффинов»